Příjmení Davis nosilo nebo nosí více osob:

 Andrew Davis – více osob, rozcestník
 Angela Davisová (* 1944) – americká radikální aktivistka a feministka
 Anthony Davis (* 1993) – americký basketbalista
 Art Davis (1934–2007) – americký jazzový kontrabasista
 Barry Davis (zápasník) (* 1961) – americký zápasník
 Bernard Davis (1916–1994) – americký biolog, mikrobiolog na Harvard Medical School
 Bette Davisová (1908–1989) – americká herečka
 Bruce Davis (* 1942) – americký člen Mansonovy rodiny
 Carl Davis (* 1936) – americký dirigent a skladatel
 CeDell Davis (1926–2017) – americký bluesový zpěvák a kytarista
 Clark Davis (* 1957) – kanadský zápasník, volnostylař
 Clive Davis (* 1932) – americký hudební producent
 Colin Davis (1927–2013) – anglický dirigent
 Dafydd Davis – velšský projektant stezek pro terénní cyklistiku
 Daniel Davis (* 1945) – americký herec
 Don S. Davis (1942–2008) – americký herec, divadelní profesor, malíř
 Dwight F. Davis – americký tenista a politik, zakladatel Davisova poháru
 Eddie Davis (1922–1986) – americký jazzový saxofonista
 Éric Davis (* 1991) – panamský fotbalový obránce
 Geena Davisová (* 1956) – americká herečka a scenáristka
 Glenn Davis (1934–2009) – americký běžec, trojnásobný olympijský vítěz
 Howell Davis (1690–1719) – velšský námořní kapitán a pirát
 Charles Davis – více různých osobností
 James Davis (* 1991) – britský sportovní šermíř
 Jefferson Davis (1808–1889) – americký politik, prezident Konfederovaných států amerických
 Jesse Ed Davis (1944–1988) – americký kytarista
 Jim Davis (herec) (1909–1981) – americký herec, známý především ze seriálu Dallas
 Jim Davis (* 1945) – americký kreslíř, který je autorem populárního komiksu Garfield
 Joe Davis (1901–1978) – anglický profesionální hráč kulečníku
 John Davis (1550–1605) – britský mořeplavec a objevitel
 John Davis (vzpěrač) (1921–1984) – americký vzpěrač
 John Ainsworth-Davis (1895–1976) – velšský atlet
 Jonathan Davis (* 1971) – zpěvák multiplatinové nu metallové skupiny Korn
 Judith Davis (* 1982) – francouzská herečka
 Judy Davisová (* 1955) – australská herečka
 Kristin Davisová (* 1965) – americká herečka
 Lauren Davisová (* 1993) – americká profesionální tenistka
 Lindsey Davisová (* 1949) – anglická spisovatelka detektivních románů
 Lydia Davisová (* 1947) – americká spisovatelka povídek a překladatelka
 Mackenzie Davisová (* 1987) – kanadská herečka
 Magdalena Davis rozená Žofková (* 1976) – česká bioložka a politička, první místopředsedkyně Zelených
 Matthew Davis (* 1978) – americký herec
 Michael Davis (1943–2012) – americký rockový baskytarista, člen skupiny MC5.
 Miles Davis (1926–1991) – americký jazzový trumpetista a skladatel
 Moll Davis, vlastním jménem Mary Davis (1648–1708) – anglická herečka a kurtizána
 Nancy Jan Davisová (* 1953) – americká kosmonautka
 Nekoda Davisová (* 1993) – britská a anglická zápasnice–judistka afrokaribského původu
 Otis Davis (* 1932) – americký sprinter, dvojnásobný olympijský vítěz
 Pauline Davis-Thompson (* 1966) – bahamská sprinterka, olympijská vítězka
 Philip Davis (* 1953) – anglický herec a režisér
 Raymond Davis mladší (1914–2006) – americký fyzik, držitel Nobelovy ceny za fyziku
 Reverend Gary Davis (1896–1972) – americký bluesový hudebník
 Richard Davis – více osob, rozcestník
 Sammy Davis mladší (1925–1990) – americký zpěvák, herec a tanečník
 Shani Davis (* 1982) – americký rychlobruslař
 Spencer Davis (1939–2020) – hudebník, zakladatel rockové skupiny The Spencer Davis Group
 Steve Davis (rozcestník) – více osob, rozcestník
 Steven Davis (* 1985) – severoirský fotbalový záložník
 Taylor Davisová (* 1987) – americká houslistka a skladatelka
 Terry A. Davis (1969–2018) – americký programátor
 Thomas Davis – více osob, rozcestník
 Thomas Osborne Davis – více různých osobností
 Tom Davis (politik) (1917–2007) – politik, premié Cookových ostrovů
 Troy Davis (1968–2011) – americký vrah, popravený za vraždu policisty
 Viola Davis (* 1965) – americká herečka
 Vontae Davis (* 1988) – hráč amerického fotbalu
 Walt Davis (1931–2020) – americký atlet a basketbalista,
 Walter Davis – více osob, rozcestník
 Warwick Davis (* 1970) – anglický herec, moderátor, spisovatel, režisér a komik
 William Morris Davis (1850–1934) – americký geograf, geolog, geomorfolog a meteorolog

Externí odkazy